Drewsen är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

Annelie Drewsen
Christian Drewsen
 Gudrun Løchen Drewsen
 Hans Christian Drewsen
 Harald Drewsen
 Johan Christian Drewsen
 Michael Drewsen
 Sten Drewsen
 Viggo Drewsen

Se även 
 Drews

Danska efternamn